Pruneau d'Agen, nom francès de la pruna seca